Вячесла́в Кла́вдиевич Завали́шин (; Петроград — 31 мая 1995, Нью-Йорк) — американский русскоязычный журналист, литературный и художественный критик, поэт, переводчик.

Биография 
Вячеслав Завалишин родился  (26) октября 1915 года в Петрограде в семье социалиста-революционера Клавдия Владимировича Завалишина, расстрелянного в период «ежовщины». Мать Завалишина также была репрессирована и сослана в Караганду.

Окончил Ленинградский техникум печати (1933), историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета.

Во время Второй мировой войны и после неё 
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Попав в плен, стал журналистом-коллаборационистом. Проживал во Пскове, затем в Риге. Публиковался (под подлинной фамилией и под псевдонимом В. Волхов) в пронацистских изданиях: газете «За Родину» (Псков) и в журнале «Новый путь» (Рига). В 1944 году ушёл на запад с отступавшими немецкими войсками.

Перед окончанием Второй мировой войны оказался в союзной оккупационной зоне Германии. Принудительной репатриации в СССР избежал. В конце 1940-х годов проживал в беженских лагерях, где занимался издательской деятельностью: в частности, издал стихотворения Сергея Есенина в одном томе и Николая Гумилёва в четырёх томах. Также выпустил на русском и немецком языке собственную работу «Андрей Рублёв» (1948).

В Соединённых Штатах Америки 
В 1951 году переехал в США. Работал при Колумбийском университете над книгой Early Soviet Writers («Ранние советские писатели»), впервые изданной в 1958 году и переизданной в 1970 году. В течение нескольких десятилетий сотрудничал с выходившими в Нью-Йорке русскоязычными изданиями — газетой «Новое русское слово» и «Новым журналом». Около двадцати лет писал тексты о литературе и искусстве для Русской службы «Радио Свобода».

В 1974 году опубликовал свой вольный поэтический перевод книги пророчеств французского астролога и визионера XVI века Мишеля Нострадамуса «Центурии» («Столетия» или «Сотни», в каждой центурии сто катренов), впоследствии неоднократно переиздававшейся как в Русском Зарубежье, так и (после 1990 года) в постсоветской России. Издание подвергалось критике со стороны поклонников и исследователей-толкователей пророчеств Нострадамуса за слишком вольный перевод (часто — пересказ) старофранцузского текста, далеко не везде соответствующий оригиналу.

В 1980 году издал поэтическую книгу «Плеск волны», большая часть тиража которой была уничтожена владельцем типографии, с которым Завалишин не сумел расплатиться по договору.

Умер в Нью-Йорке 31 мая 1995 года от лейкемии (рака крови).

Семья 
В США на исходе жизни вступил в брак с советской пианисткой Галиной Владимировной Орловской (род. 1924).

Библиография

Поэтические публикации 
 «Мы жили тогда на планете другой». Антология поэзии русского зарубежья. 1920—1990 / Сост. Е. В. Витковский. Кн. 3. М., 1994. Кн. 4. С. 356.

Автобиографии 
 Завалишин Вячеслав Клавдиевич. Автобиография // Берега: Сборник / Под ред. Вал. Синкевич. Филадельфия, 1992. С. 264—265;
 Завалишин Вяч. Автобиография // В. Крейд. [Вернуться в Россию — стихами…: 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. В. Крейд. М., 1995] С. 625.

Примечания

Литература 
 Встречи. Альманах / Под редакцией В. Синкевич.
Александрова В. Среди советских писателей [Изложение доклада В. К. Завалишина на литературном вечере Общества взаимопомощи «Надежда» 21 марта] // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1952. 30 марта (№ 14583). С. 8.
 Коряков М. Листки из блокнота: Сыновство // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1974. 9 июня (№ 22338). С. 3.
 Зеленский Е. Прочтите эту книгу [«Центурии» Нострадамуса] // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1975. 23 марта (№ 22338). С. 5, 7.
 Полчанинов Р. Собрание изданий Ди-Пи // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1985. 30 ноября (№ 26956). С. 8.
 Голлербах С. Памяти Вячеслава Клавдиевича Завалишина // Новый журнал (Нью-Йорк). 1996. Кн. 197. С. 339—342.
 Синкевич В. Памяти Вячеслава Завалишина // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1995. 7 июня (№ 29917). С. 12.
 Лебедев В. Перечитывая Нострадамуса: Почему невозможно предсказать будущее // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1995. 15 сентября (№ 29997). С. 34.
 Синкевич В. Вячеслав Завалишин // Побережье: Лит. ежегодник. Philadelphia, 1998. № 7. С. 146—150.
 
 Коломийцева Е., Скороходов М. В. К. Завалишин о С. А. Есенине (по материалам Бахметьевского архива Колумбийского университета США) // Современное есениноведение.— 2014.— № 29. — С. 6—36.
 Коломийцева Е., Скороходов М. В. К. Завалишин о крестьянской поэзии и творчестве Н. А. Клюева (по материалам Бахметьевского архива Колумбийского университета) // «Я — посвящённый от народа». Николай Клюев: Поэзия. Личность. Служение.— СПб., 2015.— С. 28—54.

Ссылки 
 
 
  (Гарвардское интервью 1950 года)

Художественные критики США
Русские поэты второй волны эмиграции
Переводчики поэзии на русский язык
Исследователи русского авангарда
Персоналии:Радио «Свобода»
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны